Earthquake ist:
 die englische Übersetzung zu Erdbeben
 der Ringname des kanadischen Wrestlers John Tenta

 Earthquake bezeichnet:
 Earthquake (Lied), ein Lied von Labrinth
 Earthquake (Band), eine ehemalige US-amerikanische Rockband
 den Originaltitel des US-amerikanischen Films Erdbeben von 1974
 Earthquake – Die Welt am Abgrund, armenisch-russisches Filmdrama aus dem Jahr 2016

Siehe auch:
 Earthquakes